Marina de guerra catalana - conjunt de vaixells.
 Bandada - grup d'ocells en vol.